Unio steht für:

 im deutschsprachigen Raum gebräuchliche Kurzform für die Vereinigung des Katholischen Apostolates
 Unio (Gattung), eine Gattung der Fluss- und Teichmuscheln

Abkürzung